Střední průmyslová škola textilní může být:

 v Aši – Střední průmyslová škola textilní Aš
 v Brně – Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno
 v Liberci – Střední průmyslová škola textilní Liberec
 v Teplicích – Střední škola textilní
 v Jilemnici – Střední průmyslová škola textilní (Jilemnice)
 v Ústí nad Orlicí – Střední průmyslová škola textilní Ústí nad Orlicí

–